Naajat Qaqqaat bezeichnet:
 Naajat Qaqqaat (Berg, Alanngorsuaq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Naajat Qaqqaat (Berg, Nunakuluut), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Naajat Qaqqaat (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland